CHZ steht für:
 HC Litvínov, Chemické závody Litvíno, ein tschechischer Eishockey-Verein
 Circumstellar habitable zone, die Habitable Zone um einen Stern

ČHŽ steht für:
 Čiernohronská železnica (deutsch: Schwarzgranbahn), eine slowakische Museumseisenbahn

chz steht für:
 Ozumacín-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

CHZ